Augstenberg kan syfta på följande platser:

Liechtenstein 

 Augstenberg (bergstopp i Liechtenstein), Triesenberg,

Schweiz 

 Augstenberg (berg), Graubünden,